RBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ramata (Isole Salomone)